Ka kA eller KA kan syfta på:

 Ka – en mytologisk term
 Ka (farao) –en farao under Egyptens första dynasti, se 
 Ford Ka – en bilmodell
 Ka – en specifik typ av jämviktskonstant, se Syrakonstant
 KA – se till att alla kontroller görs som är nödvändiga för att kraven i bygglagstiftningen följs, se Kontrollansvarig enligt PBL
 kA – kiloampere, se Ampere
 ka – språkkoden enligt standarden ISO 639-1 för georgiska
 ka – tidsenheten kiloannum, se annum
 KA – förkortning för tidningen Kommunalarbetaren, se Kommunalarbetaren

Se även 
 Kaa – en fiktiv pytonorm i böckerna om Mowgli